El Cántico de las criaturas (en italiano: Cantico delle creature; en latín: Laudes Creaturarum), también conocido como Cántico del hermano sol, es un cántico religioso cristiano compuesto por San Francisco de Asís en dialecto umbro a finales del año 1224 o principios del 1225, poco antes de su muerte. Francisco se encontraba enfermo y casi ciego, fuertemente decepcionado por la marcha de la orden que había fundado. En una noche de tormento espiritual salió de su choza y elaboró el cántico como expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales así como a las fuerzas de la naturaleza. El texto contiene además algunos elementos de la lengua latina, toscana e italiana. Es considerado como una de las primeras obras escritas en lengua italiana.
De acuerdo con la tradición, este cántico fue entonado por primera vez por el propio san Francisco de Asís y por los hermanos León y Ángel, dos de sus compañeros más cercanos.

Contrariamente a otros cánticos religiosos de esa época, el Cántico de las criaturas no se enfoca únicamente a Dios, a la Virgen o a otros santos, sino que le agradece al Creador por otras criaturas como el “Hermano Fuego”, la “Hermana Agua”, la “Hermana Tierra” y todas las criaturas del mundo. Mostraba así su creencia de que todo lo creado era obra divina y que todos los seres debían tratarse como “hermanos” y “hermanas”. Además, San Francisco advierte del grave riesgo de irse de este mundo en pecado mortal.

Históricamente, el Cántico de las criaturas fue mencionado por primera vez en Vita Prima de Tommaso da Celano, en 1228.

Este cántico inspiró al papa Francisco para redactar su encíclica Laudato si' sobre el cuidado de la casa común, también conocida como la «encíclica ecológica».

Texto completo

Referencias

Enlaces externos 
 Letra 
 Lectura completa del texto original

Iglesia latina
Himnos cristianos
Francisco de Asís
Espiritualidad franciscana